A 2010. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női szuperóriás-műlesiklás versenyszámát február 20-án rendezték Whistlerben. A versenyt az osztrák Andrea Fischbacher nyerte meg. A Magyarországot képviselő Döme Zsófia a 36. helyen végzett, Berecz Anna viszont nem ért célba.

Végeredmény  
A versenyzők egy futamot teljesítettek az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí a 2010. évi téli olimpiai játékokon